Wages of Sin — четвертий студійний альбом шведського мелодійного дез-метал гурту Arch Enemy. Реліз альбому відбувся 2 квітня 2001 під лейблом Century Media Records.

Список пісень

Посилання 
 Wages of Sin  на Encyclopaedia Metallum. 

Альбоми Arch Enemy